Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Petrović – chorwacki koszykarz
 Aleksandra Petrović – serbska siatkarka
 Anto Petrović – chorwacki piłkarz
 Bazylian (Petrović) – prawosławny biskup
 Biljana Petrović – chorwacka lekkoatletka
 Božo Petrović-Njegoš – czarnogórski polityk
 Branko Petrović – serbski piłkarz
 Dražen Petrović – chorwacki koszykarz
 Dušan Petrović – serbski prawnik, polityk i samorządowiec, parlamentarzysta
 Ljubomir Petrović – serbski piłkarz i trener piłkarski
 Nenad Petrović – serbski pisarz
 Ognjen Petrović – jugosłowiański piłkarz
 Radmila Petrović – czarnogórska piłkarka ręczna
 Radosav Petrović – serbski piłkarz
 Rok Petrovič – słoweński narciarz alpejski
 Sandra Petrović Jakovina – chorwacka prawniczka i polityk
 Vladimir Petrović – czarnogórski lekkoatleta
 Vladimir Petrović – serbski piłkarz i trener piłkarski
 Željko Petrović – czarnogórski piłkarz